Trendelenburg är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Trendelenburg (1844–1941), tysk arkeolog och filolog
 Adolf Friedrich Trendelenburg (1737–1803), tysk jurist
 Caspar Trendelenburg (1755–1820), svensk läkare
 Ernst Trendelenburg (1882–1945), tysk jurist och politiker
 Ferdinand Trendelenburg (1896–1973), tysk fysiker
 Friedrich Trendelenburg (1844–1924), tysk läkare
 Friedrich Adolf Trendelenburg (1802–1872), tysk filosof och filolog
 Ullrich Trendelenburg (1922–2006), tysk farmakolog
 Paul Trendelenburg (1884–1931), tysk farmakolog
 Philip Trendelenburg (1723–1776), svensk präst
 Philip Anders Trendelenburg (1791–1824), svensk läkare
 Wilhelm Trendelenburg (1877–1946), tysk fysiolog

Tyska efternamn